Бриндизи () е провинция в Италия, в региона Апулия.

Площта ѝ е 1840 км², а населението – около 400 000 души (2007). Провинцията включва 20 общини, административен център е град Бриндизи.

Административно деление 
Провинцията се състои от 20 общини:

Външни препратки 
 Официален сайт